Steckeweh ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Steckeweh, deutscher Architekt
 Kyra Steckeweh (* 1984), deutsche Pianistin